Lundey kan syfta på följande platser:

Island 

 Lundey (ö i Island, Norðurland eystra), 
 Lundey (ö i Island, Norðurland vestra), 
 Lundey (ö i Island, Höfuðborgarsvæði), 

Robotskapade Islandförgreningar